XXXVI Indianapolis International Motor Sweepstakes byl v pořadí 17. závod F1 v sezóně 1952. Konal se dne 30. května 1952 na závodním okruhu v Indianapolis. Závod měl 200 kol a byl tak 804,6 km dlouhý. V závodě zvítězil Troy Ruttmana za stáj Kuzma.

Stupně vítězů

Výsledky

Nekvalifikovali se 

 Walt Faulkner- Pankratz
 Walt Faulkner- Ferrari
 Paul Russo- Kurtis
 Bobby Ball- Schroeder
 Danny Kladis- Deidt
 Carl Forberg- Maserati
 Neal Carter- Kurtis
 Allen Heath- Kurtis
 Johnny Mauro- Ferrari
 Bobby Ball- Ferrari
 Jud Larson- Mayer
 Jackie Holmes- Maserati
 Art Cross- Schroeder
 Bill Taylor- Lesovsky
 Spider Webb- Deidt
 Bob Sweikert- Ewing
 Bill Cantrell- Ewing
 Joe Barzda- Maserati
 Frank Liptow- Ewing
 Buzz Barton- Rae
 Jimmy Jackson- Kurtis
 Dick Frazier- Stevens
 Jimmy Daywalt- Kurtis
 Mike Nazaruk- Kurtis
 Duke Dinsmore- R Miller
 Bayliss Levrett- Kurtis
 Bob Sweikert- Kurtis
 Peter Hahn- Snowberger
 Doc Shanebrook- Pawl
 Johnny Fedricks- Kurtis
 Otis Stine- Scopa
 George Tichenor- Kurtis
 Chuck Weyant- Koehnie
 Gene Force- Schroeder
 Allen Heath- Kuzma
 Tony Bettenhausen- Kurtis

Nejrychlejší kolo 

 Bill VUKOVICH Kurtis Offenhauser 1'06,600 - 217.459 km/h

Vedení v závodě 

 1.-6. kolo – Jack McGrath
 7.-11. kolo – Bill Vukovich
 12. kolo – Troy Ruttman
 13.-61. kolo – Bill Vukovich
 62.-82. kolo – Troy Ruttman
 83.-134. kolo – Bill Vukovich
 135.-147. kolo – Troy Ruttman
 148.-191. kolo – Bill Vukovich
 192.-200. kolo – Troy Ruttman

Postavení na startu

Zajímavosti

Stav MS 

Jezdci:

Národy:

Externí odkazy 
 

Formule 1 v roce 1952
500 mil Indianapolis
Sport v USA v roce 1952